«Последний альбом» — название музыкального альбома более чем одного исполнителя.
 Катя Чехова «Последний альбом» (2008)
 Noize MC «Последний альбом» (2010)